Nemestrinoidea  — маленькое, монофилетическое надсемейство двукрылых насекомых, насчитывающее 3 семейства.

Экология и местообитания 
Эти двукрылые являются паразитоидами. Представители Acroceridae нападают на пауков, а Nemestrinidae обычно нападают на прямокрылых и жуков.

Систематика 
Это надсемейство чаще включают в инфраотряд Tabanomorpha.
 Acroceridae
 Nemestrinidae
 †Rhagionemestriidae

Ссылки 
 Tree of Life Brachycera

Asilomorpha